Hellfeier ist der Familienname von:
 Alice Hellfeier (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Scarlett Hellfeier (* 1991), deutsche Fußballspielerin